De Interwetten International Darts Open 2022 was het eerste Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2022. Het toernooi werd gehouden van 25 tot en met 27 februari in Riesa.

De Welshman Gerwyn Price won het toernooi door Peter Wright in de finale te verslaan met 8-4.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedraagt dit jaar £ 140.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £ 2.000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 16 beste deelnemers van de PDC ProTour Order of Merit op 28 juni 2021 kwalificeerden zich automatisch voor het evenement en werden geplaatst in de tweede ronde.

De overige 32 plaatsen gingen naar spelers van zes kwalificatie-evenementen: 24 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 9 juli 2021), twee van de European Member Qualifiers (gehouden op 5 juli 2021 en 23 februari 2022), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 24 februari 2022), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden in 2021) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden in 2021).

De reden dat deze kwalificatiecriteria van vorig jaar zijn, is omdat ze oorspronkelijk bedoeld waren voor een derde European Tour-evenement in 2021 in Praag, wat nooit heeft plaatsgevonden. Wayne Jones doet dus mee, ondanks dat hij eind 2021 zijn Tour Card kwijtraakte.

Ryan Joyce trok zich voor aanvang van het tornooi terug, waardoor er een extra plek voor een Host Nation Qualifier bijkwam.

De volgende spelers namen deel aan het toernooi:

Schema

Trivia 
 Gerwyn Price moest het toernooi winnen om zijn eerste plek op de PDC Order of Merit te behouden (ongeacht de prestatie van de nummer twee van de wereld Peter Wright).

Darts in 2022
PDC Pro Tour
Dartswedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Saksen
Sport in Riesa